Die 39. Rallye Argentinien war der 5. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 25. bis zum 28. April 2019. Insgesamt waren 18 Wertungsprüfungen auf Schotter geplant, die dritte WP musste wegen starkem Regen abgesagt werden.

Bericht 
Die von starken Regenfällen geprägte Rallye Argentinien sorgte für Problemen bei vielen Fahrern. Thierry Neuville (Hyundai) hingegen kam schadlos durch die drei Tage. Nachdem er in der achten Wertungsprüfung (WP) die Führung übernahm, fuhr der Belgier souverän zum Sieg.

Angeführt wurden Neuvilles Verfolger von Andreas Mikkelsen, der mit Platz zwei einen Hyundai-Doppelerfolg perfekt machte und erstmals seit der Rallye Schweden 2018 wieder auf das Siegerpodest steigen durfte.

Der dritte Rang ging an Sébastien Ogier (Citroën), nachdem er sich knapp gegenüber Kris Meeke (Toyota) durchgesetzt hatte, trotz Servolenkungsschaden. Meeke bekam eine Zeitstrafe von 10 Sekunden, weil er in der WP11 die vorgeschriebene Route verlassen hatte. Im Gesamtklassement fiel der Brite durch die Zeitstrafe vorübergehend vom dritten auf den fünften Rang zurück.

Für Elfyn Evans (Ford) war die Fahrt bei der zehnten WP beendet. In einer langgezogenen Rechtskurve erwischte der Waliser an der Innenseite einen Felsen. Dieser hebelte den Fiesta WRC aus, der sich daraufhin überschlug. Evans und Beifahrer Scott Martin überstanden den Unfall unverletzt.

Ott Tänaks (Toyota) blieb in der 14. WP nach rund zehn Kilometern wegen eines technischen Defekts stehen. Der Este war zu diesem Zeitpunkt mit elf Sekunden Rückstand Neuvilles erster Verfolger. Selbst bei einem Neustart am Sonntag wären für Tänak aufgrund der fälligen 14 Strafminuten für die beiden nicht beendeten WP am Samstag nur noch Punkte in der Powerstage realistisch gewesen.

Am Sonntag standen drei WP über eine Gesamtdistanz von 53,16 Kilometern auf dem Programm. Mit "Mina Clavero" und zweimal "El Condor", die auch die Power-Stage war, erwarteten die Teams zwei klassische Prüfungen der Rallye Argentinien. Bei der morgendlichen Überfahrt, die als WP16 zählte, war Meeke zunächst der Schnellste und machte damit einen Teil seiner Strafzeit wieder wett. Auf der anschließenden WP17 baute Neuville mit der Bestzeit seine Führung vor Mikkelsen aus, bevor die Rallye mit der Powerstage, der zweiten "El Condor"–Überfahrt, zu Ende ging. Ogier fuhr die Bestzeit und sicherte sich damit die fünf Bonuspunkte. Zudem wehrte er die Schlussattacke von Meeke ab, der mit 1,4 Sekunden Rückstand auf Ogier Rang vier belegte. Am Doppelerfolg von Hyundai konnte Ogier aber nicht rütteln. Auf den Zweitplatzierten Mikkelsen fehlten dem Citroën–Piloten 16 Sekunden.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Argentinien
2019